Pecoraro ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig Pecoraro (* 1957), österreichischer Opernsänger

 Vincent L. Pecoraro (* 1956), US-amerikanischer Chemiker